O Club Deportivo Básico Balonmano Ciudad Encantada ou BM Ciudad Encantada é um clube de handebol sediado em Cuenca, Espanha. Atualmente compete na Liga ASOBAL.

Clubes de handebol masculino da Espanha
Cuenca (Espanha)